

Prénom 
Amirouche est un prénom kabyle.

Patronyme 

 Boualem Amirouche (1942-), footballeur algérien ;
 Dora Jemaa-Amirouche (1985-), athlète française.

Toponyme 
 Amirouche, station de la Ligne 1 du métro d'Alger
 Ras El Aïn Amirouche, commune de la daïra d'Oggaz dans la wilaya de Mascara en Algérie

Odonyme 
 Boulevard Colonel-Amirouche, boulevard d'Alger dans la commune d'Alger-Centre en Algérie

Architecture 
 Stade Colonel Amirouche, stade de football situé dans la ville algérienne de Jijel, construit en 1926

Prénom berbère
Patronyme kabyle
Patronyme algérien